War steht für:

 War (Einheit), altes Längenmaß in Sansibar
 War (amerikanische Band), US-amerikanische Funk-, Rock- und Soul-Band (ab 1969)
 War (schwedische Band), schwedische Black-Metal-Band (1995–2001)

Werktitel:
 War (Edwin-Starr-Lied), Soul-Titel von Edwin Starr (1969)
 War (Bob-Marley-Lied), Reggae-Lied von Bob Marley & The Wailers (1976)
 War (Album), Musikalbum der irischen Rock-Band U2 (1983)
 War (Film), US-Actionfilm von Phillip Atwell (2007)
 War (2019), indischer Spionage-Action-Thriller von Siddhart Anand

Person:
 Kostio de War (1896–1986), französische Schauspielerin, Modeschöpferin und Modehausgründerin

war steht für:
 .war, Dateiendung von Web Application Archive
 Waray-Waray, philippinische Sprache, nach ISO-639-2

 WAR steht für:
 WAR-Datei (KDE), Web Archive, Dateiformat
 Warhammer Online: Age of Reckoning, Massen-Multiplayer-Online-Rollenspiel (2008)
 Warwickshire, englische Grafschaft, Chapman-Code
 White Aryan Resistance, englisch für „Weißer Arischer Widerstand“, rechtsextremistische US-Organisation

WAR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Hansestadt Warburg im Kreis Höxter

Siehe auch:
 War Inc. – Sie bestellen Krieg: Wir liefern (Film 2008)
 Warr
 Var
 Wahr
 Waar

Abkürzung